Берат може да се отнася за:

 Берат, град в Албания;
 Берат, област в Албания;
 Берат, султански акт;